Carello – frazione di San Giovanni in Fiore
 Carello – figura araldica
 Carello – azienda italiana
 Carello – cognome italiano